Maurice Lacroix peut désigner :
 Maurice Lacroix (1893-1989), un helléniste, enseignant, lexicographe, résistant, syndicaliste et homme politique français ;
 Maurice Lacroix, une manufacture horlogère suisse.